Iki – wyspa w Japonii w Prefekturze Nagasaki
 Prowincja Iki – była prowincja w Japonii, obecnie część Prefektury Nagasaki
 Iki – miasto na wyspie Iki